Дьен () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мюра. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15061.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 75 км южнее Клермон-Феррана, в 38 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 255 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 149 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 109 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 109 активных работали 106 человек (66 мужчин и 40 женщин), безработными были 3 мужчин. Среди 40 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест на кладбище (XVI—XVII века). Памятник истории с 1983 года
 Мельница Дриль (1807 год). Памятник истории с 2003 года
  (1867 год). Памятник истории с 2006 года
 Церковь в деревне Фортюни (XIV век). Памятник истории с 1993 года
 Церковь Сен-Сир-э-Сен-Жюлит (XII век). Памятник истории с 1944 года
 Скала ЛакёйDienne vue generale.JPG

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь